2 miejscowości w Polsce:
 Sowizdrzały – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Sowizdrzały – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa